

Patronymes 
Lepiokhine, Lepekhine (masculin ; ) ou Lepiokhina, Lepekhina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Ivan Lepekhine (1740-1802), botaniste et explorateur russe
 Mikhaïl Lepekhine, historien russe

Patronyme russe